ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) que tiene como misión poner la tecnología al servicio del desarrollo humano, para construir una sociedad más justa y solidaria.

Esta ONGD trabaja fundamentalmente en cinco líneas de trabajo: agua, tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), energía, empresa y agro/alimentación. Todas estas líneas se trabajan con un enfoque basado en los derechos humanos.

Hasta septiembre de 2011, la denominación de esta ONGD era Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo y formaba parte de la Federación de Ingeniería Sin Fronteras. A partir de esta fecha, la ONGD cambió de denominación e inició una nueva etapa marcada por el trabajo en red, con un enfoque de derechos en el acceso universal a los servicios básicos, y centrado en el ámbito de la tecnología para el desarrollo humano.

ONGAWA está calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) como ONG de Desarrollo acreditada en el sector tecnología desde el año 2005. En noviembre de 2011, el programa Willay de TIC para la gobernabilidad, que ONGAWA desarrolla en Perú junto con otras organizaciones, fue premiado en el Concurso conectarSE de Telefónica Perú, cuyo objetivo es identificar iniciativas en zonas rurales que, en base al uso de las telecomunicaciones, hayan tenido un impacto positivo en su desarrollo social y económico.

Historia 
En otoño de 1990, un grupo de estudiantes y profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid constituye la Asociación Española Ingenieros sin Fronteras (acta fundacional de 10 de abril de 1991) con el fin de poner los conocimientos adquiridos al servicio de los países más necesitados.

Desde entonces, se han producido diversos cambios en la denominación social de la Asociación, hasta la última, en 2011, en la que la denominación Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el Desarrollo cambia a ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano.

En todos estos años, ONGAWA ha evolucionado considerablemente, pasando de ser una asociación de estudiantes a una ONG de Desarrollo de tamaño medio en el ámbito español, diferenciada y especializada. Cinco etapas marcan la evolución de la organización:

1990-1999. Enfoque generalista.
2000-2002. Orientación hacia la especialización.
2003-2005. Reorganización de la estructura.
2006-2009. Orientación hacia el  crecimiento de los recursos y actividad.

En la actualidad, ONGAWA se define como un espacio de conexión, participación y encuentro, de trabajo en red, con un enfoque de derechos en el acceso universal a los servicios básicos, y centrado en el ámbito de la tecnología para el desarrollo humano.

Proyectos 

ONGAWA desarrolla los siguientes proyectos de cooperación al desarrollo:

 Perú: Programa Willay de apoyo a la gobernabilidad centrado en el refuerzo de instituciones públicas rurales con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

 Nicaragua: programa TERRENA (Territorio y Recursos Naturales) de reducción de la vulnerabilidad de las áreas rurales de Centroamérica a través del acceso al agua potable, el saneamiento y la gestión sostenible de los recursos hídricos y del territorio, con enfoque de cuenca hidrográfica.

 Mozambique: programa multisectorial Agua, Energía y Comunicaciones para la Salud, en la provincia de Cabo Delgado. El programa busca mejorar las condiciones de salud de la población rural de Mozambique incidiendo en dos ámbitos complementarios: las condiciones higiénico-sanitarias de la población y la calidad de la atención primaria de salud.

 Tanzania: programa hidrosanitario para mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales beneficiarias. El objetivo es reducir la morbilidad y mortalidad (causa de enfermedades y muertes) asociadas a enfermedades de transmisión hídrica (principalmente diarrea y cólera).

 España: actividades de educación para el desarrollo, sensibilización y movilización relacionados con el derecho humano al agua, derecho a la alimentación, TIC, energía y promoción de ciudadanía activa.

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de ONGAWA.
 Ficha de ONGAWA en la Fundación Lealtad.
 Página de ONGAWA en Facebook.
 .

Organizaciones no gubernamentales de España
Tecnología
Asociaciones de derechos humanos